Сезон 2004/2005 стал для Челси 91-м, 13-м подряд в Английской Премьер-лиге и 99-м со дня основания клуба. На пост главного тренера вместо уволенного Клаудио Раньери пришел Жозе Моуринью. Челси в первый же сезон под руководством нового тренера выиграл Премьер-лигу(впервые за 50 лет), а также Кубок лиги. В Кубке Англии клуб дошел до 5 раунда, уступив Ньюкаслу. В Лиге чемпионов клуб дошел до 1/2 финала, уступив Ливерпулю.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

153.500.000

Зима 

12.000.000

Ушли из клуба

Лето 

2.200.000

Зима 

0

Общие убытки:165.500.000

Общая прибыль:2.200.000

Разница:163.300.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинувшие клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2004/05